Ez a szócikk tartalmazza a 2009-es wimbledoni teniszbajnokság férfi páros mérkőzéseit.

A 2008-ban győztes Daniel Nestor–Nenad Zimonjić-páros megvédte címét, a döntőben 7–6(7), 6–7(3), 7–6(3), 6–3 arányban győztek Bob Bryan–Mike Bryan-kettős ellen.

Kiemeltek

Felső ág

Első szakasz

Második szakasz

Alsó ág

Harmadik szakasz

Negyedik szakasz

Források 
 Főtábla eredményei

F2